Resupinatus är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Resupinatus i familjen Tricholomataceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Resupinataceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Resupinatus